St. Rochus-Hospital steht für:

 St. Rochus-Hospital Castrop-Rauxel
 St. Rochus-Hospital Telgte